Eskil (district), een district van de Turkse provincie Aksaray
Eskil (stad), de hoofdplaats van het gelijknamige district
 Eskil van Lund (ca. 1100-1181), 2e aartsbisschop van Lund.